El Gran Premi de Catalunya de motociclisme de 2004, disputat el cap de setmana de l'11 al 13 de juny al Circuit de Catalunya, va ser la cinquena prova de la temporada 2004 del mundial de motociclisme.

Resultats

Moto GP

250 cc

125 cc

Enllaços externs 
 Resultats al lloc web oficial de Moto GP

Competicions esportives del 2004 a Catalunya
Competicions motociclistes del 2004
2004
2004